Rose'n Boys Football Club é uma agremiação esportiva da cidade de Franca, São Paulo. Atualmente disputa a Taça Paulista. Fundada no dia 10 de outubro de 2002, a equipe se profissionalizou em 2017 para disputar a Taça Paulista de 2017.

Ligações externas 
 

Clubes de futebol de Cristais Paulista
Clubes de futebol de Franca
Clubes de futebol fundados em 2002
Fundações em São Paulo em 2002